Iga může být:

 Iga (Mie) – japonské město v prefektuře Mie
 Provincie Iga – stará japonská provincie
 Iga (planetka) – planetka (8300) Iga
 IgA – zkratka pro imunoglobulin A
 IIGA – zkratka pro Mezinárodní asociaci ostrovních her / International Island Games Association (dříve IGA)
 Independent Grocers Alliance – samoobslužné prodejny potravin v USA, mezinárodní řetězec